

Топонім 

 Клязьма — річка в Європейській частині Росії, притока Оки.
 Клязьма — мікрорайон міста Пушкіно Московської області (до 2003 року — селище в Пушкінському районі).
 Клязьма — платформа Ярославського напрямку Московської залізниці в місті Пушкіно.

Інше 
 9578 Клязьма — астероїд головного поясу, відкритий 3 квітня 1989 року.